Havas eller Havās kan syfta på:
 Havās, ort i Iran
 Havas (företag), ett franskt multinationellt företag i reklam- och public relation-branschen